Miejscowości w USA:
 Cannon Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
Gminy w USA:
 Cannon Falls (ang. Cannon Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue